peut désigner :

 , chanson de Justin Timberlake premier single issu de son premier album Justified sorti en 2002 ;
 , chanson de R.I.O. sortie le  sous format numérique.
 , chanson de Nico Santos et Topic, sortie le 13 mars 2020 en single.